

Зайончек — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Зайончек — село в гміні Скурч Староґардського повіту Поморського воєводства